Amelia (ur. między 1396 a 1399, zm. po 17 maja 1434) – córka Siemowita IV i Aleksandry, siostry Władysława II Jagiełły.

W 1407 margrabia Miśni Wilhelm II Bogaty zabiegał o jej rękę. Ślub per procura nastąpił 16 maja 1413 w Brześciu Kujawskim. Nie wiadomo, kiedy przybyła ona do męża. Małżeństwo okazało się bezdzietne. Po śmierci męża (zm. 13 marca 1425) Amelia wróciła na Mazowsze. 

Została pochowana w katedrze płockiej lub w klasztorze dominikańskim.

Przypisy

Bibliografia 
 Jasiński K., Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań–Wrocław 1998, s. 123–125.

Piastowie mazowieccy
Polki – żony władców obcych
Urodzeni w XIV wieku
Zmarli w XV wieku